Білай — слов'янське українське прізвище, що походить від українського прикметника «білий».

Походження 

Прізвище Білай веде свій початок від аналогічного прізвиська, яке, в свою чергу, походить від українського прикметника «білий» — «білий, чистий». Прізвиська, що містять корінь «-біл-», були дуже популярні в старовину. Біланом могли назвати людину зі світлою шкірою або білявим волоссям.

Можливо також, це прізвисько походить від прикметника «білий» в значенні «милий, дорогий, хороший, чистий, чистий» — про це свідчать багато прислів'їв, наприклад: «Сорочка чорна, та совість біла».

Таким чином, прізвисько Білай містить вказівку і на зовнішність, і на особливості характеру і поведінки його носія.

.

Відомі носії 

 Білай Ананій Калинович — відомий український агроном-садівник колгоспу «Січ» Вільнянському районі Запорізької області.
 Білай Віктор Тарасович (1956—2013) — український вчений, фахівець у галузі грибництва, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України.
 Білай Віра Йосипівна (1908—1994) — радянський і український ботанік-міколог і фармаколог, член-кореспондент АН УРСР (1961—1991), Заслужений діяч науки УРСР, доктор біологічних наук.

Примітки